Dorada puede referirse a:
El pez llamado Dorada.
El nombre común de la planta Asplenium ceterach.